Улица Ве́рности — название улиц в различных населённых пунктах России.

 В Санкт-Петербурге:
 Улица Верности — улица в Калининском районе.
 Улица Верности — улица в посёлке Александровская.
 Улица Верности — улица в городе Уфе.